Empire Records – film del 1995 di Allan Moyle
Empire Records – casa discografica extreme metal polacca